Гелиодо́р ( — «дар Солнца» от  — «солнце» +  — «дар») — мужское имя греческого происхождения

Носители 
 Гелиодор (Илиодор) — сириец, персонаж Книги Маккавеев, мятежник, убивший в 175 до н. э. сирийского царя Селевка IV Филопатора
 Гелиодор Афинский — греческий автор, написавший 15 книг об Афинском Акрополе (ок. 150 до н. э.)
 Гелиодор — греческий посол индо-греческого царя Антиалкида, установивший предположительно в 113 году до н. э. в центральной Индии в Видише колонну Гелиодора.
 Гелиодор — греческий грамматик I в. н. э. Его сочинения утрачены..
 Гелиодор — греческий писатель III или IV в. н. э.
 Гелиодор (IV век) — христианский писатель, пресвитер.
 Гелиодор Александрийский (V век) — философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма.
 Гелиодор (ум. 778) — маг, противник св. Льва II.

Прочее 
 Гелиодор — минерал, разновидность берилла.

См. также 
 Илиодор